Nesitanebetashru es el nombre de dos mujeres del Antiguo Egipto:

 Nesitanebetashru, hija de Pinedyem II
 Nesitanebetashru, esposa de Sheshonq II